Éric Frutoso (1970-), coureur cycliste français ;
 Michel Frutoso (1914-2003), joueur de football français.